De 500 meter mannen op de Nederlandse kampioenschappen schaatsen afstanden 2015 werd gereden op vrijdag 31 oktober 2014 in ijsstadion Thialf te Heerenveen. Er namen vierentwintig mannen deel.

Statistieken

Uitslag

Mannen 500 meter
Nederlands kampioenschap schaatsen - 500 meter mannen